

Chanson 

 Donne, chanson française des 2Be3 (1997).

Patronyme 

 Sir John Donne (~1420-1503), courtisan, diplomate et soldat gallois ;
 John Donne (1572-1631), poète et prédicateur anglais ;
 Walter Donne (1867-1930), peintre britannique ;
 William Donne (1875-1934), joueur britannique de cricket ;
 Sir Gaven Donne (1914-2010), représentant de la reine aux Îles Cook.

Hydronyme 

 Donne, rivière de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.